Bitwa pod Czaśnikami (1564)
 Bitwa pod Czaśnikami (1567)
 Bitwa pod Czaśnikami (1812)